Біртін () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ваца-де-Жос.
 Біртін () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Ваду-Крішулуй.